

Carriera 
Inizia la carriera come segretario dell'Associazione Calcio Monopoli, club sportivo della sua città natale (all'epoca in Serie C1).

Entra poi nell'Associazione Sportiva Bari il 15 ottobre 1984, con l'inizio della presidenza di Vincenzo Matarrese e ricopre l'incarico di responsabile amministrativo della S.p.A. biancorossa.

Il 7 febbraio 2012 l'assemblea dei soci accetta le dimissioni di Claudio Garzelli, che ritorna alla mansione di direttore generale e nomina, in seconda convocazione lo stesso giorno, Vinella amministratore unico. La scelta è ricaduta su una figura interlocutoria, non appartenente alla famiglia Matarrese.

Decade dal ruolo di amministratore unico dell'A.S. Bari il 10 marzo 2014, per effetto del fallimento di questa. È lui stesso a delegare il trasporto al tribunale di Bari dei libri contabili della società biancorossa.

Note 

Dirigenti della S.S.C. Bari